PNQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pune / Poona (India)